Алекса́ндр Романо́вский:
 Романовский, Александр Александрович (род. 1984) — украинский пианист.
 Романовский, Александр Владимирович — белорусский предприниматель, генеральный директор компании «Белалко» (c 2009).
 Романовский, Александр Демидович (1915—1943) — лейтенант РККА.
 Романовский, Александр Константинович (род. 1987) — российский хоккеист.